Pedro Carlos Olaechea Álvarez-Calderón (Lima, 6 de enero de 1954) es un economista, empresario vitivinícola, y político peruano. El 27 de julio de 2019 fue elegido como Presidente del Congreso de la República. Durante su gestión, el Gobierno dispuso la disolución del Congreso, ocurrida el 30 de septiembre de 2019. Olaechea, como titular del Legislativo, continuó presidiendo la Mesa Directiva y la Comisión Permanente del Parlamento hasta el 16 de marzo de 2020.

Fue elegido como congresista de la república en representación de Lima por el partido Peruanos Por el Kambio. Asimismo, ejerció como Ministro de la Producción durante el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.

Biografía 
Hijo del abogado Manuel Pablo Olaechea du Bois y de Ana María Álvarez-Calderón Fernandini. Por línea paterna es nieto de Manuel Augusto Olaechea, abogado y político; y bisnieto de Manuel Pablo Olaechea, igualmente abogado y político. Por línea materna es nieto de Anita Fernandini de Naranjo, primera alcaldesa de Lima, quien cuenta con orígenes aymaras, y bisnieto de Eulogio Fernandini de la Quintana.

Cursó sus estudios escolares en el Colegio Inmaculado Corazón y en el Colegio Santa María Marianistas de Lima.

Es bachiller en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta también con una Maestría en Administración de Negocios (MBA) por The Henley Mangement College (Reino Unido).

Ha ejercido cargos directivos en las principales organizaciones gremiales del Perú, tales como la CONFIEP y la Asociación de Exportadores (ADEX). Fue presidente de la Sociedad Nacional de Industrias de 2009 a 2012; vicepresidente de Soluciones Empresariales contra la Pobreza (SEP), entre otras organizaciones.

En el ámbito privado ha sido director de la Corporación de Desarrollo y Explotación Minera S.A. (CORDEMIN); vicepresidente de Lima Leasing; presidente ejecutivo de Comercializadora del Marañón (CODELMA), y director gerente de Minera el Futuro de Ica. También director de Viña Tacama S.A.; y presidente del directorio de Fábrica de Envases S.A. (FADESA).

En el sector público, fue presidente del Consejo Directivo del Proyecto Cite Agroindustrial (ex CITEVID) en representación del Ministerio de la Producción del Perú; miembro del Consejo Nacional del Trabajo y Promoción del Empleo (2001-2015) y presidente del Frente de Reconstrucción y Desarrollo de Ica.

Fue Vicecónsul Honorario de Dinamarca en el Perú de 2004 a 2016.

Carrera política 
Se afilió al partido Peruanos Por el Kambio liderado por Pedro Pablo Kuczynski, del cual formó parte del equipo técnico junto a Juan Sheput, Gino Costa, Alfredo Thorne, Mercedes Araoz, Martín Vizcarra Cornejo y entre otros.

Congresista (2016-2020)  
En las elecciones generales de 2016, fue elegido Congresista de la República por Peruanos Por el Kambio, con 41,669 votos para el periodo parlamentario 2016-2021.

Durante su labor en el legislativo, fue designado Vicepresidente de la Comisión de Presupuesto. Fue también miembro titular de la Comisión de Defensa y dirigió la Comisión Especial Multipartidaria encargada del Ordenamiento Legislativo (CEMOL).

En junio de 2018 renunció a la bancada de Peruanos Por el Kambio y en enero de 2019 impulsó la creación de un nuevo grupo parlamentario al que denominó Acción Republicana, junto con Jorge Castro, Julio Rosas, Marita Herrera y Salvador Heresi. Pero se presentó la objeción de que Heresi no había renunciado a su bancada de origen, que era Peruanos Por el Kambio y el proyecto quedó en suspenso.

Luego de la crisis del partido oficialista, los entonces congresistas Gilbert Violeta y Juan Sheput abandonaron la bancada y junto con Salvador Heresi, se juntaron con parte de los miembros de Acción Republicana: Pedro Olaechea, Jorge Castro y Julio Rosas, anunciando la conformación de una nueva bancada, a la que denominaron Concertación Parlamentaria (20 de marzo de 2019).

Sin embargo, surgieron diferencias entre los ex congresistas de Peruanos Por el Kambio, y el resto de los integrantes de la bancada, por lo que estos últimos, a excepción de Jorge Castro, decidieron disolver Concertación Parlamentaria y conformar una nueva bancada conservadora, relanzando el nombre de Acción Republicana. Lo integraban Pedro Olaechea, Julio Rosas, Nelly Cuadros, Marita Herrera y Sonia Echevarría (4 de junio de 2019).

Ministro de la Producción (2017-2018) 
El 25 de mayo de 2017, fue nombrado Ministro de la Producción, cargo en el que reemplazó a Bruno Giuffra, que pasó a ocupar el portafolio de Transportes y Comunicaciones. La ceremonia de juramentación de ambos ministros se realizó en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno. Fue el primer Congresista oficialista en convertirse en Ministro de Estado del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que por entonces buscaba mejorar su relación con la aplastante mayoría fujimorista del Congreso. Sus evidentes buenas relaciones con Fuerza Popular o partido fujimorista (de mayoría absoluta en el Congreso), se creyeron entonces que podían ser útiles al gobierno.

Presidente del Congreso (2019-2020) 
El 27 de julio del 2019, Olaechea fue elegido Presidente del Congreso, encabezando una lista apoyada por Fuerza Popular, APRA, Contigo y Cambio 21. Su rival fue Daniel Salaverry, entonces Presidente del Congreso, que buscaba su reelección con el apoyo del resto de los grupos políticos. La elección fue de 76 votos a favor de Olaechea, 47 a favor de Salaverry y 2 votos en blanco. A Olaechea le acompañaban en la Mesa Directiva: Karina Beteta (Fuerza Popular) en la primera Vicepresidencia; Salvador Heresi (Contigo) en la 2.ª Vicepresidencia; y Marvin Palma (Cambio 21) en la tercera Vicepresidencia.

Su papel fue fundamental en la acentuación de la crisis política, caracterizada por una confrontación constante entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que llevaba más de dos años. Cuando el presidente Martín Vizcarra en su mensaje a la Nación del 28 de julio de 2019, anunció su proyecto de adelanto de elecciones generales para el 2020, como una salida a la crisis, Olaechea dijo que estaba dispuesto a dialogar con Vizcarra, para llegar a una solución por el bien del país. Pero luego de dilatar durante casi dos meses el debate del proyecto presidencial, la Comisión de Constitución, presidida por Rosa Bartra, mandó al archivo el proyecto, al considerarlo anticonstitucional. Olaechea dirigió entonces un tuit al presidente Vizcarra, anunciándole tal decisión:

Luego sobrevino la cuestión de confianza planteada por el gobierno con respecto a un proyecto de ley para modificar el mecanismo de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, a fin de garantizar su transparencia. La mañana de 30 de septiembre de 2019, el Presidente del Consejo de Ministros Salvador del Solar intervino en la sesión de elección de magistrados y planteó la cuestión de confianza ante el Pleno. Del Solar dijo que el Congreso debía decidir entre seguir con la elección o cambiar el procedimiento aprobando el proyecto de ley sobre el que hacía una cuestión de confianza. El Congreso, con Olaechea a la cabeza, decidió continuar con la elección de los magistrados y postergó para la tarde del mismo día el debate de la cuestión de confianza; se hallaba todavía en ese debate, cuando el presidente Vizcarra dio un mensaje a la Nación, anunciando que disolvía el Congreso al considerar que se le había denegado la confianza fácticamente a su gabinete ministerial, al haber continuado el Congreso con la elección de los magistrados. Sin embargo, el Congreso votó a favor de la confianza presentada. De acuerdo a la Constitución, cuando el Congreso niega la confianza a dos Consejo de Ministros, el presidente está facultado para disolver al Congreso. La primera negación de confianza del Congreso se había dado al gabinete Zavala, del gobierno de Kuczynski.

Disuelto el Congreso, permaneció la Comisión Permanente de 27 miembros, bajo la presidencia de Olaechea. La congresista electa Adriana Tudela formó parte de su equipo de asesores durante este periodo.

Reconocimientos 

 Honor al mérito de la Asociación de Submarinistas del Perú
 Medalla al mérito industrial de la Sociedad Nacional de Industrias
 Orden Honorífica Alejandro Tabini - Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (SENATI)

Genealogía

Véase también 
 Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski
 Gobierno de Martín Vizcarra
 Crisis política en Perú de 2016-2020
 Acción Republicana

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en Lima
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica del Perú
Congresistas de Perú 2016-2019
Economistas de Perú
Empresarios de Perú
Ministros de la Producción de Perú
Olaechea (familia)
Políticos de Perú
Álvarez Calderón (familia)
Miembros de Peruanos Por el Kambio
Fernandini (familia)
Congresistas por Lima Metropolitana
Conservadores de Perú